Полтавская:

 Полтавская — станица, административный центр и крупнейший населённый пункт Красноармейского района Краснодарского края.
 Полтавская — река на острове Сахалин.

См. также